Ю́ха Антеро Ме́тсола (; род. 24 февраля 1989 года, Тампере, Финляндия) — финский хоккеист, вратарь швейцарского клуба «Клотен». Воспитанник клуба «Ильвес».

Игровая карьера 

Профессиональную карьеру в СМ-Лиге начал в 16 лет в составе родного клуба. Регулярно выступал за юниорскую и молодёжную сборные Суоми - и хоть медалей он так и не выиграл, на двух чемпионатах мира становился лучшим вратарём турнира по коэффициенту надёжности.

В возрасте 17 лет отправился покорять Северную Америку, где присоединился к клубу WHL «Летбридж Харрикейнз». Данным клубом Юха был задрафтован под номером 25 в первом раунде. Во многом благодаря финскому вратарю «Летбридж» вскоре добьётся необычайно высокого для себя места и дойдёт до финала WHL, где уступит только лучшей юниорской команде Канады сезона 2007/08 - «Спокан Чифс». Однако следующий год вышел для «Летбриджа» менее удачным и после него Метсола, желавший повысить уровень игры, возвращается на родину.

Перед сезоном 2009/10 он становится вторым вратарём финского ХПК, где, хоть и не получая много игрового времени, Юха становится серебряным призёром финской СМ-Лиги. В следующем сезоне, несмотря на высокий уровень игры, Метсола остаётся запасным голкипером ХПК и получает меньше игрового времени, чем ему хотелось бы. Перед сезоном 2011/12 он переходит в «Таппару», где ему предстоит делить место основного голкипера с Яни Ниеминеном.

В дебютном сезоне Юха показывает уровень игры выше, чем у своего партнёра, однако полноценным «первым номером» он становится только после ухода Ниеминена. Сезон 2012/13 становится для Метсолы первым в качестве основного голкипера взрослой команды. И получается у него весьма неплохо - с «Таппарой» он доходит до финала СМ-Лиги.

На следующий год ситуация повторилась: Метсола снова довёл «Таппару» до финала финского чемпионата, где в семи встречах его команда всё-таки уступилп. Он вновь довольствуется лишь серебром. Сезон 2014/15 стал лучшим в его карьере: Юха безоговорочно основной голкипер «Таппары», с ней он становится лучшим вратарём по проценту отражённых бросков, завоёвывает престижный приз — «Урпо Илонен Эворд», попадает в символическую сборную СМ-Лиги. Для полного счастья не хватило только победы в финале — его «Таппара» вновь проиграла финал в семи встречах.

В июле 2015 года стало известно, что Метсола продолжит карьеру в хабаровском «Амуре», выступающем в КХЛ. 27 августа 2015 года провел первую официальную игру за хабаровский клуб, в котором его команда победила по буллитам «Медвешчак» (3:2), а уже в следующей игре со «Слованом» отстоял «на 0», чем помог своей команде победить (1:0).

В марте 2016 года подписал новый контракт с «Амуром» сроком на 1 год, а затем продлил его ещё на год. Благодаря его отличной игре «Амур» спустя 6 сезонов попал в плей-офф. Все три сезона выступлений за «Амур» был основным голкипером команды.

В феврале 2018 года был включён в составе сборной Финляндии на Олимпийских играх в Пхёнчхане. На лёд не выходил, основным вратарём финнов, проигравших в 1/4 финала Канаде (0:1), был Микко Коскинен.

1 мая 2018 года подписал контракт с «Салаватом Юлаевым».

4 марта 2022 года ХК «Салават Юлаев» сделал заявление о том, что Юха покидает клуб. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

В июне 2022 года подписал контракт со швейцарским клубом «Клотен».

По состоянию на 1.05.2018

Достижения 

 Победитель второго молодёжного дивизиона СМ-Лиги: 2005/06.
 Финалист WHL: 2007/08.
 Четырехкратный серебряный призёр СМ-Лиги: 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15.
 Лучший вратарь СМ-Лиги: 2014/15.
 Лучший вратарь КХЛ: 2018/19.

Примечания 
Юха женат с 2013 года, воспитывает совместно с женой 3 детей , двух дочерей Маллу-Александру (Род.2015) и Милю-Йозефину (Род 2017 ). https://www.championat.com/hockey/news-2859628-golkiper-amura-metsola-vo-vtoroj-raz-stal-otcom.html

В 2020 г Юха в третий раз стал отцом.родился мальчик.
https://sport.rambler.ru/other/44416222-u-vratarya-salavata-metsoly-rodilsya-syn/

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Летбридж Харрикейнз»
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года